Лесное — посёлок в Неманском городском округе Калининградской области России.

Население

История 
В 1897 году в Гросс Ленкенингкене была построена кирха.

В 1938 году Гросс Ленкенингкен был переименован в Гросс Ленкенау.

В 1946 году Гросс Ленкенау был переименован в посёлок Лесное.

Посёлок входил в состав упразднённого Неманского городского поселения.

Примечания 

Населённые пункты Неманского района